Дэвид Зейес, Давид Сайас (, род. 15 августа 1962, Пуэрто-Рико) — американский театральный, телевизионный и киноактёр пуэрто-риканского происхождения. Наиболее известен ролями Анхеля Батисты в сериале «Декстер» и Энрике Моралеса в тюремной драме «Тюрьма Оз».

Биография 
Родился в Пуэрто-Рико, но вырос в Бронксе, Нью-Йорк. В раннем возрасте вступил в ВВС США, после увольнения из которых стал офицером полиции в Нью-Йорке. Работа в полиции позволила ему развиться как актёру и впоследствии получить работу на телевидении и в фильмах, в основном, на ролях офицеров полиции.

Также, благодаря работе в органах правопорядка, Зейес смог сыграть роли по другую сторону правосудия, как, например, роль Энрике Моралеса, одного из наиболее запоминающихся заключённых в тюремной драме «Тюрьма Оз». В течение 28 эпизодов в 2002—2003 гг., герой Зейеса предстает как один из наиболее жестоких заключённых, показанных в этом сериале.

Зейес также занимается музыкальной карьерой — он играет на перкуссии вместе с Джейсоном Мразом. С 1992 года является членом LAByrinth Theatre Company — странствующей актёрской группы, которую Зейес покинул ради проектов на телевидении и в кинематографе. Но благодаря этой группе он разнообразил своё резюме эпизодическими ролями в разных телесериалах, таких как «New York Undercover» и «NYPD». Также в эту группу входила его будущая жена — актриса Лиза Колон-Зейес.

Сейчас Зейес проживает в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «One on one with David Zayas», HoboTrashcan.com.

Лауреаты премии «Спутник»